Бедржих Грозный (, до 1918 года также Фридрих Грозный, ; ,  — , ) — австрийский, с 1919 чехословацкий востоковед, лингвист, филолог. Он дешифровал хеттский язык, доказав, что он и другие анатолийские языки относятся к индоевропейским языкам. Автор первой в мире грамматики хеттского языка, изданной в 1917 году в Вене.

Биография 
Грозный родился в Австро-Венгрии на территории современной Чехии в семье евангелического пастора. В гимназии г. Колин он изучил основы древнееврейского (иврита) и арабского языков. Позднее, во время учёбы в Венском университете (факультет теологии) к ним добавились аккадский, арамейский, эфиопский, шумерский и санскрит, а также клинопись Малой Азии, Месопотамии и Персии. Затем он изучал востоковедение в Берлинском университете. Б. Грозный также владел свободно русским и турецким языками. 

В 1906 г. при раскопках столицы Хеттского царства г. Хаттуса (совр. Богазкёй, Турция) в 150 км к северо-востоку от Анкары немецкая экспедиция обнаружила Богазкёйский архив (архив хеттских царей), выполненный местной разновидностью аккадской клинописи, но на неизвестном языке. В 1915—1916 гг. Грозный опубликовал работы по дешифровке хеттского языка и его грамматику, доказав, что он относился к индоевропейским языкам.

Позднее Грозный пытался дешифровать другие письменности (критское письмо, библское письмо, протоиндское письмо и др.), но его дешифровки были признаны ошибочными. Как сильной, так и слабой стороной Грозного был его сравнительно-исторический метод; используя его, он недооценивал другие методы, например, логико-комбинаторный.

Он прочитал многочисленные успешные лекции в различных университетах Европы. В 1929 основал Archiv Orientální («Восточный архив»), остающийся по сей день основным чешским журналом по востоковедению.

В январе 1929 года назначен членом Международной комиссии по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций (предшественницы ЮНЕСКО) — вместе с норвежским радиохимиком Эллен Гледич, латвийским химиком Мартином Приманисом и индийским политиком и журналистом Абдулом Кадиром. В 1936 году побывал в СССР, посетил 5 республик, оставил ряд апологетических статей о советской действительности.

В 1939 году у него была возможность эмигрировать из оккупированной Чехословакии, но он решил остаться и был избран ректором Карлова университета в Праге. В 1940 году ему был также предложен пост в министерстве просвещения, который он однако отклонил.

В годы немецкой оккупации Чехословакии Грозный занимает пост ректора Пражского университета. Несмотря на то, что занятия в университете были остановлены на неопределённый срок, учёный проводил лекции в залах вне университета, издавал научные работы, спасал от ареста студентов.

Большим достижением Грозного было то, что благодаря его усилиям в университетской типографии были созданы шрифты для практически всех известных к тому времени письменностей мира.

Среди учеников Грозного были археолог Богумил Судский, антрополог-индеанист Честмир Лоукотка.

В 1944 году он пережил сердечный приступ и с тех пор не занимался преподавательской деятельностью, однако продолжил работу над главным делом своей жизни — обобщённой историей Древнего Востока (с цивилизацией долины Инда и крито-микенской Грецией). Эта работа вышла в 1949 году. Поздние теории Грозного, в частности, по расшифровке хетто-лувийских иероглифов, критского линейного письма и письменности долины Инда, были всё более недостоверными.

12 ноября 1952 года его избирают членом новосозданной Академии наук Чехословакии. Ровно месяц спустя, 12 декабря 1952 года, академик Бедржих Грозный умер.

Примечания

Ссылки 

 Ф.Грозный. О «хеттских» иероглифах на стелах Тель-Амара

Литература 
 Лоукотка Ч. Развитие письма. М. 1952.
 Волков А. В., Непомнящий Н. Н. «Хетты. Неизвестная империя Малой Азии.»

Востоковеды Чехии
Лингвисты Чехии
Историки по алфавиту
Хеттологи
Дешифровка забытых письменностей
Ректоры Карлова университета
Члены Шведской королевской академии наук